Косгроув, Косгров () — английская фамилия. Известные носители:

  (род. 1940) — ирландский историк и юрист, президент Университетского колледжа Дублина (1994—2004).
  (род. 1934) — британский телевизионный режиссёр, аниматор и продюсер, лауреат Детской премии Британской академии в специальной категории (2012).
  (1834—1906) — американский католический священник, епископ Давенпорта (1884—1906)
  (1948—2008) — британский географ, профессор социально-экономической географии колледжа Ройял Холлоуэй Лондонского университета (с 1994), лауреат Премии Бэка Королевского географического общества (1988).
  (род. 1949) — ирландский игрок в гэльский футбол, финалист чемпионата Ирландии в составе графства Голуэй (1971, 1973, 1974).
  (1839—1925) — американский политик, член Палаты представителей (1883—1885).
  (род. 1952) — американский биолог, член Национальной академии наук (с 2005).
 Косгроув, Дэниэл (род. 1970) — американский актёр.
 Косгроув, Кармен — австралийская пловчиха, серебряная медалистка Чемпионата Океании в плавании на 50 м баттерфляем и в эстафете 400 м вольным стилем в составе сборной Австралии Б (2000).
  (род. 1969) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1999—2017), министр строительства, статистики (2005—2007) и иммиграции (2007—2008).
 Косгров, Кормик (1869—1930) — американский футболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.
  (1901—1972) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Шотландской футбольной лиги в составе клуба «Абердин».
  (род. 1951) — американский бейсболист, игро Главной лиги бейсбола в составе клуба «Хьюстон Астрос».
  (род. 1984) — австралийский крикетчик, победитель турнира «Шеффилд Шилд» в составе команды штата Тасмания (2011, 2013).
 Косгроув, Миранда (род. 1993) — американская актриса и певица.
 Косгроув, Питер (род. 1947) — австралийский государственный и военный деятель, 26-й генерал-губернатор Австралии (с 2014).
  (род. 1934) — канадский политик, мэр Скарборо (1973—1978), член Палаты общин (1980—1984).
  (1884—1969) — австралийский политик, премьер штата Тасмания (1939—1947, 1948—1958).
  — ирландский игрок в гэльский футбол, победитель Клубного чемпионата Ирландии в составе клуба «Килмакод Кроукс» (2009).
  (род. 1996) — британский футболист, финалист Кубка шотландской лиги в составе клуба «Абердин» (2019).
  (1847—1909) — американский политик, мэр штата Вашингтон (1909).
  (1829—1912) — ирландский солдат, участник Гражданской войны в США, обладатель Медали Почёта.
  (1888—1936) — ирландский солдат, участник высадки на мысе Геллес, кавалер Креста Виктории.
  (1916—1992) — американский католический священник, епископ Белвилла (1976—1981).
 Косгроув, Фэй — новозеландский игрок в боулз, чемпионка Новой Зеландии в четвёрках (2003).
 Косгроув, Эллиотт — ирландский игрок в регбилиг, игрок национальной сборной.